Јохан Георг III, изборник Саксоније (Дрезден, 20. јун 1647 – Тибинген, 12. септембар 1691)
је био изборник Саксонија. Био је син Јохана Георга II и Margravine Magdalene Sibylle of Brandenburg-Bayreuth.

Породично стабло 

Рођени 1647.
Умрли 1691.
Династија Ветин